Abraham Brueghel (1631. – 1690.) bio je slikar iz poznate flamanske obitelji umjetnika, sin Jana Brueghela mlađeg, unuk   Jana Brueghela starijeg i praunuk Pietera Brueghela starijeg.

Abraham se rodio u Antwerpenu u Belgiji, gdje je proveo veći dio svoje mladosti. Slikarsku poduku primio je od svojega oca Jana Brueghela mlađeg. Abraham je već kao mladić postao poznat kao vrlo talentirani umjetnik.

Godine 1649., u dobi od samo 18 godina, otišao je u Italiju slikati po narudžbi za sicilskoga princa Antonia Ruffia. 
To je bila prva od mnogih narudžbi u kojima je Abraham prikazao svoju umjetničku vještinu u slikanju i crtanju mrtvih priroda, najčešće cvijeća.

Deset godina kasnije preselio je u Rim te se ubrzo oženio Talijankom. Nastavio je slikati uglavnom mrtve prirode te je zbog svojih umjetničkih sposobnosti 1670. godine pozvan na Akademiju Svetog Luke, rimsku akademiju namijenjenu višem obrazovanju umjetnika. 
Godinu dana kasnije preselio je u Napulj, u kojemu je živio do svoje smrti 1690.godine.

Obiteljsko stablo 

Brueghel,Abraham
Brueghel, Abraham
Brueghel, Abraham